Бельведер (, буквально «прекрасний вид») — окрема паркова споруда (альтанка) або впорядкований майданчик, розташований в підвищеній частині рельєфу, звідки відкриваються мальовничі краєвиди.

 Австрійська галерея Бельведер, Австрійська галерея Бельведер (нім. Österreichische Galerie Belvedere)) — художній музей у віденському палаці Бельведер.
 Бельведер (Приморські Альпи) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи.
 Бельведер (Відень) (від ) — розкішний бароковий палацовий комплекс-бельведер, нині один з найбільших і найбагатших своїм зібранням мистецьких музеїв Європи, у столиці Австрії місті Відні.
 Бельведер-Кампоморо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Південна Корсика.
 Бельведер (Одеса) — Бельведер Воронцовського палацу — пам'ятка архітектури в Одесі.
 Бельведер (урочище) — урочище в Криму.

Див. також 
 Бельведере